Wladimir Konstantinow ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Andrejewitsch Konstantinow (* 1956), ukrainisch-russischer Politiker
 Wladimir Nikolajewitsch Konstantinow (* 1967), russischer Eishockeyspieler